Amphoe Mueang Si Sa Ket (Thai: )  ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Si Sa Ket. Die Provinz Si Sa Ket liegt im Süden der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Norden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Yang Chum Noi, Kanthararom, Nam Kliang, Phayu, Wang Hin, Uthumphon Phisai und Rasi Salai. Alle Amphoe liegen in der Provinz Si Sa Ket.

Geschichte 
Der Landkreis wurde 1913 von Klang Si Sa Ket () in Mueang Si Sa Ket umbenannt. 1917 wurde das „Mueang“ aus dem Namen entfernt, was jedoch 1938 wieder rückgängig gemacht wurde.

Ausbildung 
In diesem Bezirk befindet sich die Rajabhat-Universität Si Sa Ket.

Kultur 
Der außergewöhnlich gestaltete Tempel Phra That Rueang Rong befindet sich circa 8 Kilometer nordwestlich der Stadt Si Sa Ket. Er beherbergt ein Museum über die Kultur und Traditionen der einheimischen Völker.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Si Sa Ket ist in 18 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 163 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die fehlenden Nummern (Geocodes) beziehen sich auf die Tambon, aus denen heute Wang Hin und Phayu bestehen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Si Sa Ket (Thai: ) umfasst die gesamten Tambon Mueang Nuea und Mueang Tai sowie Teile der Tambon Nong Khrok, Phon Kha, Ya Plong und Pho. 

Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Nam Kham (Thai: ) besteht aus dem ganzen gleichnamigen Tambon.

Es gibt 15 Kommunen mit „Kommunalverwaltungsorganisation“-Status (Tambon-Verwaltungsorganisationen) im Landkreis:
 Khu Sot (Thai: )
 Sam (Thai: )
 Chan (Thai: )
 Tadop (Thai: )
 Nong Khrok (Thai: )
 Phon Kha (Thai: )
 Phon Kho (Thai: )
 Phon Khwao (Thai: )
 Ya Plong (Thai: )
 Thum (Thai: )
 Nong Hai (Thai: )
 Nong Kaeo (Thai: )
 Pho (Thai: )
 Mak Khiap (Thai: )
 Nong Phai (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Mueang Si Sa Ket von amphoe.com (in thailändischer Sprache)

Mueang Sisaket